Гутченко — славянская фамилия.
 Гутченко, Евгений Анатольевич (в монашестве Евлогий; род. 1967) — архиепископ Украинской Православной Церкви.
 Гутченко, Пётр Лавреньевич (1921—1942) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, политрук.